Вербург () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вербург, Дэвид — американский легкоатлет, специализирующийся в беге на 400 метров.
 Вербург, Крис — бельгийский публицист, врач-исследователь и автор.

См. также 
 Вербурга — англосаксонская принцесса, святая покровительница города Честер в графстве Чешир.